Brittany Elmslie – ex nuotatrice australiana
 George Elmslie – politico australiano
 George Grant Elmslie – architetto scozzese di origine statunitense
 Kenward Elmslie – poeta, librettista e paroliere statunitense